Hundshof bezeichnet

 Hundshof (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hundshof (Aufseß), Ortsteil der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hundshof (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Hundshof (Frensdorf), Ortsteil von Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Hundshof (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hundshof (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Oberfranken
 Hundshof (Wüstung), abgegangener Ortsteil der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg